Carlota Bonaparte (en francés: Charlotte Bonaparte; París, 31 de octubre de 1802 - Sarzana, 2 de marzo de 1839) fue la tercera hija del rey José I Bonaparte y su esposa Julia Clary, por lo tanto sobrina paterna del emperador de Francia Napoleón Bonaparte y sobrina materna de Desideria Clary, Reina consorte de Suecia y Noruega.

Biografía 
Hija de José I Bonaparte y de Julia Clary, su madre era hermana de Desideria Clary, el primer amor de su tío paterno Napoleón Bonaparte.

Fue Infanta de España desde 1808 hasta 1813, cuando su padre fue expulsado de España por las tropas británicas y la resistencia popular. Después que su padre fue depuesto en 1813, se trasladó a Estados Unidos y compró "Point Breeze", una finca en el río Delaware, cerca de Bordentown, Nueva Jersey. La casa-palacio Bonaparte estaba llena de pinturas y esculturas de figuras como Jacques-Louis David, Antonio Canova, Peter Paul Rubens y Tiziano. El parque que lo rodeaba tenía una extensión de 1800 acres (7,3 km²) e incluía grandes jardines paisajísticos. José Bonaparte acogía a muchos de los ciudadanos más ricos y cultivados de la nación, y su colección de arte jugó un papel crucial en la transmisión del alto gusto europeo a Estados Unidos.

Carlota estudió grabado y litografía en París con el artista Louis Léopold Robert, que tuvo fama de haberse enamorado de ella. 

Carlota, conocida como la condesa de Survilliers, vivió con su padre en Nueva Jersey a partir de diciembre de 1821 hasta agosto de 1824. Mientras estuvo allí ella dibujó numerosos paisajes que incluyen vistas de Passaic Falls, la finca de su padre "Point Breeze", la ciudad de Lebanon, Nueva Jersey, y otros, algunas de los cuales fueron grabadas para el libro "Escenas pintorescas de América" por Joubert. Dibujos existentes de sus paisajes incluyen Passaic Falls, una vista cerca de Tuckerton, Nueva Jersey, y la montaña de Schooley. También pintó retratos (Cora Monges, 1822; Emilie Lacoste, 1823) y exhibió su trabajo en la Academia de Pensilvania de Bellas Artes.

Carlota se casó el 23 de julio de 1826, en Bruselas, con su primo Luis Napoleón Bonaparte, segundo hijo de Luis Bonaparte y Hortensia de Beauharnais. Afiliado a los carbonarios italianos, el joven murió a la edad de 26 años en la clandestinidad y en la lucha contra los ejércitos papales y austriacos en un brote de sarampión en 1831. Su unión permaneció estéril.

Se rumoreaba que tras la muerte de su marido, tuvo varios amantes. Embarazada, decidió regresar a Francia pero falleció en camino, en la costa de Liguria. Carlota murió a los 36 años, mientras daba a luz a su único hijo, cuyo padre era un conde de la noble familia polaca de los Potocki. 

Su tumba se encuentra en la Basílica de Santa Croce, en Florencia, Italia, y dice (parafraseado): Nacida 31 de octubre de 1802, murió en 1839.

Carlota, su hermana Zenaida (1801-1854), y su madre fueron pintadas por el artista francés François Gérard, mientras su madre era la reina de España. Otro artista francés, el conocido Jacques-Louis David, pintó un retrato de las dos hermanas que las muestra leyendo una carta de Filadelfia enviada por su padre mientras ellas estaban en Bruselas.

Galería

Ancestros

Véase también 
 José I Bonaparte
 Napoleón Bonaparte

Referencias 

 Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía

Bibliografía 
 E. Benezit, Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs (1966), vol.1 p.754, y vol.7 p.279.
 Patricia Tyson Stroud, The Man Who Had Been King: The American Exile of Napoleon’s Brother Joseph (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005), pp. 88–113.
 William H. Gerdts, Painting and Sculpture in New Jersey (Princeton, NJ: Van Nostrand, 1964), p. 56.

Enlaces externos 

Casa de Bonaparte
Infantes de España (Casa de Bonaparte)
Nacidos en París
Pintoras de Francia
Francesas del siglo XIX
Fallecidas por parto
Fallecidos en Sarzana